

Cinema 
Collision – documentario britannico del 1898 prodotto dalla Philip Wolff
Collision – film del 1932 diretto da G.B. Samuelson
Collision – film del 2004 diretto da Arsen Karougian
Collision – cortometraggio del 2008 diretto da Karzan Kader

Televisione 
Collision – miniserie televisiva del 2009 diretta da Marc Evans 
Ritrovarsi (Collision) – episodio della seconda stagione di Lost